Muntaner ist der Familienname folgender Personen:

 David Muntaner (* 1983), spanischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Ramon Muntaner (1265–1336), katalanischer Soldat und Verfasser einer nach ihm benannten Chronik (Crònica de Ramon Muntaner), siehe Vier große katalanische Chroniken